Burn in Hell peut designer : 

  : une chanson de Judas Priest parue sur l'album Jugulator (1997).
 une chanson de Twisted Sister parue sur l'album Stay Hungry
 Burn in Hell, un groupe australien.